Intermission bezeichnet
 Intermission (Film), einen Film von John Crowley aus dem Jahr 2003
 Intermission (Filmtechnik), eine Unterbrechung in der Mitte eines Spielfilms
 Intermission (dc-Talk-Album), ein Album der amerikanischen Band dc Talk
 Intermission (Album), eine Compilation der finnischen Band Stratovarius
 Intermission (Band), ein Dancefloor-Projekt der 1990er Jahre
 den englischen Begriff für eine Sendepause
 ein Lucidum intervallum (lichter Augenblick)